Favorita ima više značenja:
 Favorita, Venezia
 Favorita, Vicenza